Justiça — conceito relacionado com direito
 Justiça (mitologia) — deusa romana
 Portia on Trial — filme de 1937, intitulado Justiça em Portugal
 Justiça (documentário) — brasileiro de 2004, realizado por Maria Augusta Ramos
 Justiça (DC Comics) — minissérie da DC Comics
 TV Justiça — canal de televisão administrado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil
 Justiça (minissérie), da Rede Globo
 Justiça (filme)

Ver também
Injustiça

Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de cinema